Johannes Jensen kan henvise til flere danske personer:

 Johannes Jensen (møller) (1801-1889) – møller og medlem af Folketinget
 Johannes Jensen (1818-1873) (1818-1873) – maler
 Johannes Jensen (1860-1946) (1860-1946) – dommer
 Johannes Jensen (redaktør) (1864-1936) – redaktør og medlem af Folketinget og Landstinget
 Johannes Jensen (1868-1933) (1868-1933) – officer (Johannes Otto Jensen)
 Johannes Jensen (borgmester) (1872-1946) – borgmester og fabrikant
 Johannes V. Jensen (1873-1950) – forfatter
 Johannes Jensen (proprietær) (1880-1946) – proprietær og forstander
 Johannes Jensen (gårdejer) (1888-1958) – gårdejer
 Johannes Jensen (statskonsulent) (1888-1971) – statskonsulent
 Johannes Jensen (1890-1972) (1890-1972) – dommer
 Johannes Jensen (kontorchef) (1893-1975) – kontorchef
 Johannes Jensen (administrationschef) (1910-1984) – administrationschef
 Johannes Jensen (1912-1971) (1912-1971) – maler (Johannes Karl Jensen)
 Johannes Jensen (1927-2013) – modstandsmand og officer